Ringer oder The Ringer steht für:
 einen Sportler, siehe Ringen
 Ringer (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 The Ringer (Antarktika), Gletschermoräne in Viktorialand, Antarktika
 The Ringer, Originaltitel von Dabei sein ist alles, US-amerikanischer Film von Barry W. Blaustein (2005)
 The Ringer (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm (1972)
 The Ringer (Lied), Lied des Rappers Eminem (2018)
 Dead Ringer, Album von Meat Loaf (1981)
 Ringerlösung, Infusionslösung

Ringer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander L. Ringer (1921–2002), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Catherine Ringer (* 1957), französische Schauspielerin, Tänzerin und Songwriterin
 Christina Ringer (* 1974), deutsche Fernsehmoderatorin
 Claus Ringer (* 1943), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Erhard Ringer (1960–2019), österreichischer Grafikdesigner
 Fritz K. Ringer (1934–2006), US-amerikanischer Historiker
 Herbert Ringer (1905–1988), deutscher Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde Thüringen
 Judith Ringer (* 1967), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Karl Ringer (1871–1944), österreichischer Sänger und Humorist
 Noah Ringer (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Ringer (* 1948), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Richard Ringer (* 1989), deutscher Leichtathlet
 Sydney Ringer (1835–1910), britischer Arzt, Physiologe und Pharmakologe
 Wilhelm Eduard Ringer (1874–1953), niederländischer physiologischer Chemiker 

Sonstiges:
 Ringer-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Ringer Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Ringger